Hyle (griechisch ) bezeichnet:

 Hyle, einen Begriff aus der antiken griechischen Philosophie
 Hyle (Einheit), eine Masseneinheit
 Hyle (Zeitschrift), eine Zeitschrift für die Philosophie der Chemie
 mehrere antike Städte:
 Hyle (Boiotien), am südwestlichen Ende des Hylike-Sees (heute Ilike-See) in Boiotien
 Hyle (Lokris), eine Stadt in der Lokris Ozolia
 Stadt auf Zypern, namengebend für das Heiligtum des Hylates, vier Kilometer westlich vom zyprischen Kourion

Hyle ist der Familienname folgender Personen:
 Michael William Hyle (1901–1967), US-amerikanischer Geistlicher und Bischof von Wilmington